Ел Сентауро има више значења:

 Ел Сентауро, Гранха (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Сентауро (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сентауро (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику